Monaco har deltagit i 26 olympiska spel (18 sommar, 8 vinter) sedan 1920.

De har aldrig tagit någon medalj. Det gör dem till det land som har varit med i flest OS-turneringar utan att ta någon medalj.

Medaljer

Medaljer efter sommarspel

Medaljer efter vinterspel

Källor